Saboria steht für:

 Saboria, ein osttimoresischer Suco in der Gemeinde Aileu
 Saboria (Aldeia), eine osttimoresische Aldeia in der Gemeinde Aileu
 Saboria (Dorf), ein osttimoresisches Dorf im Suco Saboria, Gemeinde Aileu
 Saboria (Berg), ein osttimoresischer Berg in der Gemeinde Ainaro